Завра́жье — село в Кадыйском районе Костромской области России. Административный центр Завражного сельского поселения.

Родина советского кинорежиссёра и сценариста Андрея Тарковского.

География 
Завражье расположено на левом берегу Волги (Горьковское водохранилище) и напротив устья реки Нёмда в 51 км от районного центра — посёлка Кадый. На противоположном от села берегу Волги расположен город Юрьевец Ивановской области.

История 
Село Завражье находится на самом берегу Горьковского водохранилища. Еще в XV веке посетил эти места преподобный Макарий Унженский. В то время ему было уже 90 лет, и он искал место для создания монастыря. На высоком левом берегу Волги, при впадении в неё юрких прозрачных речек Унжи и Нёмды, он заложил церковь в честь Животворящей Троицы. Преподобного считают небесным покровителем этого края. Известны 35 чудес, сотворенных им. Одним из главных считается его заступничество за жителей левобережья в 1609 году при нашествии превосходящих сил поляков и сторонников Лжедмитрия. Крестьяне молились святому Макарию и дали обет построить монастырь близ Завражья. Ополчение одержало победу. Вскоре был основан монастырь с церковью во имя преподобного Макария Унженского. В XVIII веке были построены храм Рождества Пресвятой Богородицы на погосте и трехпридельный храм Сошествия Святого Духа.

Население

Культура 
 Завражный дом культуры, Советская ул., д.9
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы
 Храм Сошествия Святого Духа (часовня)
 Дом-музей Андрея Тарковского, Школьная ул., д.9

Образование 
 МБОУ «Завражная средняя общеобразовательная школа», Школьная ул., д.8
 МДОУ «Завражный детский сад»

Здравоохранение 
 МУЗ «Завражная амбулатория»

Известные уроженцы 
 Тарковский, Андрей Арсеньевич — советский режиссёр театра и кино

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Кадыйского района
 Сайт «Вся Кострома»

Населённые пункты Кадыйского района